Das Dameneinzel der French Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Marija Scharapowa. Scharapowa erreichte erneut das Finale, verlor dieses aber gegen Serena Williams mit 4:6 und 4:6.

Qualifikation 
Die Qualifikation der French Open fand für die Damen vom 22. bis zum 24. Mai 2013 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2013